Ванхэ́ (), Ваньсуйхэ́ () — река в китайской провинции Шаньдун.

География 

Исток реки расположен в волости Саньюаньсянь городского уезда Лайчжоу. Сначала река течёт на запад, затем поворачивает на северо-запад и, пройдя с северо-востока мимо основной урбанизированной зоны, впадает в Бохайский залив.

Примечания 

Реки Шаньдуна
Реки, впадающие в Жёлтое море